Marco I Visconti detto Balatrone – politico, condottiero e capitano di ventura italiano, signore di Lucca e di Rosate
 Marco I Sanudo – fondatore e primo Duca del Ducato di Nasso.
 Marco I di Gerusalemme – vescovo di Gerusalemme

Pagine correlate 
Marco